Астрономи́ческий объе́кт или небе́сное те́ло — естественное физическое тело, ассоциация, или структура, которую современная наука определяет как расположенную в наблюдаемой Вселенной. Термин «астрономический объект» нередко используется наравне с термином «небесное тело». Как правило, «небесное тело» представляет собой обособленную, единую, связанную гравитацией (а иногда и электромагнетизмом) структуру. Например: астероиды, спутники, планеты и звёзды. «Астрономические объекты» — гравитационно связанные структуры из нескольких тел, представленные звёздными скоплениями, туманностями и галактиками. Любопытно, что комета может описываться как тело — относительно ядра, состоящего изо льда и пыли, и как объект — относительно ядра с комой и "хвостом".

Во Вселенной отчётливо прослеживается иерархическая структура. На космологических расстояниях мы можем наблюдать галактики и карликовые галактики самых разных размеров и форм. Галактики организованы в группы и скопления, далее в сверхскопления, которые лежат вдоль больших нитей между практическими пустыми войдами, формируя то, что мы называем «наблюдаемой Вселенной». У галактик и карликовых галактик есть множество морфологических вариаций с формой, определяемой их формированием и эволюционной историей, а также взаимодействием с другими галактиками. В зависимости от морфологического типа, у галактики может быть несколько структурных компонентов, включая спиральные рукава, гало и ядро. В ядре большинства галактик, по современным представлениям, находятся сверхмассивные чёрные дыры, которые скорее всего приводят к появлению активных ядер. У галактик могут наблюдаться спутники в виде карликовых галактик и шаровых звёздных скоплений.

Составные части галактики формируются из газа и пыли, собирающейся гравитацией в иерархической манере. На этом уровне самым часто встречающимся объектом являются звёзды, которые обычно собираются в скопления, формируясь в регионах звёздообразования. Огромное разнообразие звёзд обусловлено массой, составом и текущей эволюционной стадией. Звёзды могут объединяться в звёздные системы, состоящие из нескольких компонентов, обращающихся друг вокруг друга или вокруг центра массы. Планетарные системы и такие малые тела, как астероиды, кометы и объекты в осколочных дисках, формируются аккреционными процессами в протопланетном диске, окружающем новорождённые звёзды.

Разнообразие звёзд отлично демонстрирует так называемая диаграмма Герцшпрунга — Рассела — график абсолютной светимости звёзд в зависимости от поверхностной температуры. Каждая звезда следует своему эволюционному пути по этой диаграмме. При определённых условиях звезда по ходу своей эволюции может стать переменной, меняя свою яркость в видимом и других диапазонах электромагнитного спектра. В зависимости от изначальной массы и наличия или отсутствия звёздного компаньона, звезда со временем становится компактным объектом; белым карликом, нейтронной звездой, либо чёрной дырой.


Астрономические объекты

Расположение небесных тел 
Количество небесных тел на сферической орбите: q0=2^3*k^2, k - целое число, k>=0, при k=0 q0=1.

Количество небесных тел в шаре, q: существует такое натуральное число m, что q = sum_0_n(8*k^2) = 32*m^2 с погрешностью, где n - целое число и n>=2. При n=0, q=1. При n=1, q=9.

См. также 
 Крупномасштабная структура Вселенной
 Потенциально опасные астрономические объекты

Примечания

Ссылки 

 SkyChart 
 Monthly skymaps for every location on Earth